Laetmogonidae är en familj av sjögurkor. Laetmogonidae ingår i ordningen Elasipodida, klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor
Laetmogonidae